Рихтицька ґміна — колишня (1934—1939 рр.) сільська ґміна Дрогобицького повіту Львівського вооєводства Польської республіки (1918—1939) рр. 
 Рихтицька Дарія-Віра (1928) – українська поетеса